Harry Taylor – angielski piłkarz 
 Harry Taylor – kanadyjski hokeista
 Harry Taylor – brytyjski narciarz alpejski